Arfsten ist der Familienname folgender Personen:

 Arfst Arfsten (1812–1899), deutscher Schriftsteller
 Carl-Christian Arfsten (1889–1969), deutscher CDU-Politiker